Regimiento de Infantería 25 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 25 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 25 de Bolivia.